La saison 1990-1991 de l’AS Nancy-Lorraine voit le club évoluer dans le championnat de France de football D1.

Effectif et encadrement technique 
Le tableau suivant liste l'effectif professionnel de l'AS Nancy-Lorraine pour la saison 1990-1991.

Matchs

Division 1

Résultats

Coupe de France

Amical

Voir aussi 
 Association Sportive Nancy-Lorraine
 Championnat de France de football
 Coupe de France de football 1990-1991

Références 

Nancy
Saison de l'AS Nancy-Lorraine